Wólka Zaleska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Wólka Zaleska, village de la voïvodie de Mazovie
 Wólka Zaleska, village de la voïvodie de Podlachie